Villadsen ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Villadsen (* 1964), dänischer Filmeditor
 Kurt Villadsen, Filmproduzent
 Oliver Villadsen (* 2001), dänischer Fußballspieler
 Peder Villadsen (1610–1673), dänischer Bischof
 René Villadsen (* 1986), dänischer Handballspieler
 Thomas Villadsen, dänischer Fußballspieler
 Valdemar Villadsen, dänischer Tenor